St. Dennis (Engeland), plaats in het Engelse graafschap Cornwall
 St. Dennis (Kentucky), plaats in de Amerikaanse staat Kentucky